Federico Delbonis era il detentore del titolo, ma quest'anno non ha partecipato.

Pablo Cuevas ha battuto in finale Martin Kližan 6–3, 6–1.

Teste di serie

  Alejandro Falla (quarti di finale)
  Albert Ramos (semifinali)
  Martin Kližan (finale)
  Andreas Haider-Maurer (quarti di finale)

  Facundo Argüello (secondo turno)
  Adrian Ungur (semifinali)
  Pere Riba (quarti di finale)
  Blaž Rola (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Top Half

Bottom Half

Note 
 
 

Seguros Bolívar Open Barranquilla 2014